Таврі́йська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва походить від історичної назви Кримського півострова — Таврія.

 Таврійська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 У місті Донецьк:
 Таврійська вулиця — вулиця в Калінінському районі;
 Таврійська вулиця — вулиця в Пролетарському районі.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Кропивницький.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Луганськ.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Сімферополь.
 Таврійська вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці